Дэниел Рид Креншо (; род. , , Шотландия, Великобритания) — американский политик-республиканец и бывший член Navy SEAL. Представитель 2-го избирательного округа штата Техас в Конгрессе США с 2019 года.

Биография 
Креншо вырос в Кэйти, штат Техас. Окончил Университет Тафтса в 2006 году. Он получил степень магистра государственного управления в Школе управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета в 2017 году. Креншо работал помощником конгрессмена Пита Сешнса.

Креншо женился на Таре Блейк в 2013 году.

Примечания

Ссылки 
 Congressman Dan Crenshaw official House website
 Dan Crenshaw for Congress
 Biography at the Biographical Directory of the United States Congress
 Profile at Vote Smart

Персоналии:Хьюстон
Выпускники Университета Тафтса
Выпускники Школы управления им. Джона Ф. Кеннеди
Члены Палаты представителей от штата Техас
Члены Республиканской партии США от Техаса
Члены Navy SEAL